Усачёво — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Усачёво — до 1993 г. название села Тортай Актогайского района Павлодарской области, упразднено в 2017 г.

Россия 
 Усачёво — село в Хорольском районе Приморского края.
 Усачёво — деревня в Новоржевском районе Псковской области.